Amerikai Egyesült Államok
Fall Creek (Oregon)
Fall Creek (Texas)
Fall Creek (Wisconsin)
Fall Creek, folyó Indiana államban